Ла Султана има више значења:

 Ла Султана (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Султана (Сан Андрес Дураснал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Султана, Виља Алегре (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Султана (Уејтамалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Султана (Медељин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику